Liste von Eigenproduktionen von Netflix bezeichnet:

 Liste von Netflix-Serienproduktionen
 Liste von Netflix-Filmproduktionen